Евгений Баумгартен:
 Баумгартен, Евгений Евгеньевич (1867—1919) — архитектор-художник, акварелист и архитектурный критик.
 Баумгартен, Евгений Карлович (1817—1880) — русский генерал-лейтенант, участник Кавказской войны.